Louise van Hannover (Londen, 7 december 1724 - Christiansborg, 19 december 1751) was van 1746 tot 1751 koningin-gemalin van Denemarken-Noorwegen.

Leven 
Prinses Louise werd geboren op 7 december 1724 in Leicester House te Londen. Ze werd geboren als negende kind en de vijfde dochter van George Augustus, de Prins van Wales (later koning George II) en diens vrouw Caroline van Brandenburg-Ansbach, de Prinses van Wales. Haar doop vond ook plaats in het Leicester House op 22 december van datzelfde jaar. Op 11 juni 1727 stierf haar grootvader, Koning George I, waardoor haar vader de nieuwe koning van Groot-Brittannië werd als George II.

Huwelijk 
Prinses Louise huwde haar neef, de kroonprins, Frederik van Denemarken op 11 december 1743 te Altona in Holstein. Ze werd aldus Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Frederik van Denemarken en Noorwegen. Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan er twee stierven in hun jeugd. Ook al was hun huwelijk gearrangeerd, toch groeide het huwelijk uit tot een groot succes. Toen haar schoonvader, koning Christiaan VI, stierf op 10 december 1746, werden Frederik en Louise de nieuwe koning en koningin van Denemarken en Noorwegen. Louise werd toen Hare Majesteit de Koningin.

Koningin Louise was zeer beroemd in Denemarken, wat mede zorgde voor een stijgende populariteit van haar man, Frederik V. Ze was zeer geïnteresseerd in muziek, dans en het theater. Onder de regering van Frederik V en Louise werd het Deense hof iets minder serieus. Want onder de regering van Christiaan VI en diens vrouw koningin Sophia Magdalena, haar schoonouders, was het hof zeer streng religieus. In 1747 zorgde koningin Louise ervoor dat Pietro Mingotti, een Italiaanse operaschrijver, een optreden verzorgde aan het Deense hof. Ze werd aan het hof erg gewaardeerd door haar inspanningen om de Deense taal onder de riem te krijgen. Ook al werd er aan het hof over het algemeen Duits gesproken, werd het zeer gewaardeerd dat koningin Louise Deens sprak met haar kinderen. Ze werd omschreven als goed opgeleid en goed in conversaties, niet mooi maar zeer waardig en zeer geschikt in haar rol als koningin.

Overlijden 
Koningin Louise stierf zeer plotseling op 19 december 1751 te Kopenhagen. Ze stierf veertien jaar eerder dan haar echtgenoot. Ze werd bijgezet in de Kathedraal van Roskilde. Ze was op dat moment zwanger van haar zesde kind, dat ook stierf.

Kinderen 
Uit haar huwelijk met koning Frederik V werden vijf kinderen geboren:

 Christiaan (7 juli 1745 - 3 juni 1747), stierf op jonge leeftijd.
 Sophia Magdalena (3 juli 1746 - 21 augustus 1813), zij trad in het huwelijk met de latere koning Gustaaf III van Zweden.
 Wilhelmina Carolina (10 juli 1747 - 14 januari 1820), trad in het huwelijk met landgraaf Willem I van Hessen-Kassel.
 Christiaan (29 januari 1749 - 13 maart 1808), werd na de dood van Frederik V koning van Denemarken en Noorwegen. Hij trad in het huwelijk met Prinses Caroline Mathilde van Wales, kleindochter van koning George II van Groot-Brittannië.
 Louise (30 januari 1750 - 12 januari 1831), trad in het huwelijk met landgraaf Karel van Hessen-Kassel.

Toen koningin Louise in 1751 stierf, trouwde haar weduwnaar een tweede maal met Juliana Maria van Brunswijk (1729-1796), dochter van hertog Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Bevern.

Voorouders

Partner van de koning van Noorwegen
Partner van de koning van Denemarken
Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)
Hannover, L